Thamnobryaceae är en familj av bladmossor. Thamnobryaceae ingår i ordningen Hypnales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thamnobryaceae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Thamnobryaceae